Widra steht für:

 Widra, deutscher Name der Vydra (Fluss), rechter Quellfluss der Otava im Böhmerwald, Tschechien

Widra ist der Familienname folgender Personen:

 Raimund Widra (* 1985), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Vidra
 Wydra
 Widdra
 Wiedra
 Widera